Hipolitów peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Łódź
 Hipolitów, village du powiat de Łask
 Hipolitów, village du powiat de Poddębice

dans la voïvodie de Mazovie
 Hipolitów, village du powiat de Mińsk
 Hipolitów, village du powiat de Żyrardów